Bundestagswahlkreis 230 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rottal-Inn (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Passau (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Nürnberg-Nord (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Weißenburg (1949 bis 1961)